Il singolare del Paine Webber Classic 1986 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ivan Lendl era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–2, 6–0 Jimmy Connors.

Teste di serie

  Ivan Lendl (campione)
  Jimmy Connors (finale)
  Brad Gilbert (primo turno)
  Johan Kriek (quarti di finale)

 Andrés Gómez (semifinali) 
 Tim Mayotte (semifinali) 
 Jimmy Arias (secondo turno) 
 David Pate (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Paine Webber Classic 1986